Huge - Amici extralarge (Huge) – serie televisiva statunitense
Huge – album del 1996 del gruppo musicale Caroline's Spine
Huge – film del 2010 diretto da Ben Miller